Йосе Хеннекам (, 4 марта 1951, Розендал) — современный нидерландский писатель, по образованию палеонтолог.

Биография

Молодые годы и учёба 

Йосе Хеннекам родился 4 марта 1951 года в Нидерландах, в городе Розендал провинция Северный Брабант.
Начальное и среднее образование он в основном получил в интернатах.
После сдачи экзаменов в гимназии он уезжает в город Гронинген на севере Нидерландов изучать геологию. Там же он увлёкся подводным спортом.
Затем в университете города Утрехта он изучает палеонтологию.

Трудовая деятельность 
Ещё во время учёбы Йосе работает в обществе «Фильм и наука» (de Stichting Film en Wetenschap) и
участвует в создании фильма для системы образования, а также работает учителем биологии и обществоведения. В дальнейшем его приглашают в зоопарк в городе Эммен руководить отделением экспозиций. Наряду с организацией выставок, он занимается созданием музея эволюции (Biochron).
В 1983 году он решил основать собственное предприятие, специализирующееся на коллекции ископаемых, минералах, драгоценных камнях и самоцветах.
В поисках минералов он в течение многих лет путешествует по всему миру.
В период, когда открылись границы России, он был одним из первых иностранных предпринимателей, кто в 1990 году начал своё дело на Урале.
Последовали различные экспедиции по Полярному Уралу и Сибири. В конце 2004 года Йосе решает стать писателем и прекращает работу своего предприятия. Во многих крупных геологических музеях мира находятся экспонаты минералов или ископаемых из его галереи из города Звайндрехта.

Писательские годы 

Его писательским дебютом была первая часть трилогии «Сокровище» («Schat»), изданная в 2005 году. Затем последовали две другие книги трилогии: «Матадор» в 2006 и «Дальний» в 2007. Он много путешествует для сбора материала для своих книг.
Так в 2007 году Йосе Хеннекам побывал он в Белоруссии и провел там несколько недель.
После этой поездки он пишет роман «Петькин борщ». Этот роман, а также роман «Анна — Лиза» написаны в соавторстве с Ренатой Остерфейн.
В настоящее время Йосе живет и работает в основном в Испании.

Произведения 

 2005: Schat (Сокровище) трилогия
 2006: Matador (Матадор) трилогия
 2007: Te Ver (Дальний) трилогия
 2009: De Kindervriend (Друг детей) триллер
 2010: Pater Noster новелла
 2010: Ana-Lyse (Анна — Лиза) роман, совместно с Ренатой Остерфейн Renata Oosterveen
 2010: Pjotrs Borsjt (Петькин борщ) роман

Ссылки 
Официальный сайт

Писатели Нидерландов